Гамзат Магомедович Гамзатов  (25 августа 1938 года, Махачкала, ДАССР, РСФСР, СССР — 3 июля 2018 года, Махачкала, Дагестан, Россия) — советский и российский организатор производства в области энергетики, заслуженный энергетик Российской Федерации, депутат Народного собрания РД.

Биография 
Гамзат Магомедович Гамзатов родился 25 августа 1938 года в Махачкале, в семье военнослужащего. Отец, Магомед Гамзатович Гамзатов родом из Согратля Гунибского района. После окончания Дагпединститута Магомеда Гамзатовича назначили замдиректора этого же института по заочному обучению. В 1940 году был призван в армию. С боями дошёл до Берлина. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.

Воинская служба 
В 1963—1965 годах служил в рядах Советской Армии.

Учёба 
В 1965 году поступил в Ленинградский кораблестроительный институт, который окончил в 1970 году.

Трудовая деятельность 
С 1974 года работает в системе дагестанской энергетики. В 1983 был назначен на должность заместителя гендиректора «Дагэнерго», а в 1993 году стал гендиректором ОАО «Дагэнерго». Член Госсовета Дагестана двух созывов (1998, 2002).

Общественная деятельность 
В 2011 был избран председателем Общественной палаты Дагестана.

Заслуги 
При его непосредственном участии были построены и сданы в эксплуатацию Чиркейская, Миатлинская, а также Гунибская ГЭС.

Награды и почётные звания 
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»
 Заслуженный энергетик Российской Федерации
 Орден Дружбы (1999)
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2011)
 Действительный член Российской инженерной академии
 Академик Академия проблем подъема экономики

Примечания

Ссылки 
 Трудовая династия Гамзатовых

Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Депутаты Народного собрания Дагестана